Порнократия (от  — проститутка; блуд +  — власть), правление/эпоха блудниц/ куртизанок (;  — скрытый, тёмный век) — период в истории папства (первая половина X века), который начался с правления папы Сергия III, интронизированного в 904 году, и длился 60 лет, до смерти Иоанна XII в 963 году (по другим данным — в течение 30 лет, до смерти Иоанна XI).

В течение этого времени римские понтифики находились под сильным влиянием могущественной аристократической семьи Теофилактов — римского консула и комита Тускулума Теофилакта, его жены Феодоры и их дочери Марозии, заслуживших репутацию блудниц, а затем — сына Марозии Альбериха, герцога Сполетского. Как пишет историк Енё Гергей, «эти богатые и влиятельные жаждущие власти женщины сажали на папский престол своих друзей, любовников, родственников. Не понравившихся им пап они без всяких проволочек свергали, убирали с дороги».

Большинство средневековых свидетельств об этом периоде достаточно пристрастны, так как созданы политическими противниками папства. Тем не менее даже официальная история Римско-католической церкви признаёт, что за несколько десятков лет сменилось большое количество пап, отличавшихся распущенным образом жизни, и что они назначались и контролировались кланом Теофилактов.

Термины «порнократия» (, от , «власть проституток»), гетерократия («правительство любовниц») и «правление проституток» () были придуманы немецкими протестантскими теологами в девятнадцатом веке.

Характеристика 

В первой половине X века реальная власть в Риме принадлежала представителям семьи Теофилакта. Папская область стала управляться Теофилактом, римским сенатором, который был объявлен консулом, дуксом, главнокомандующим (magister militum) и папским казначеем при папе Бенедикте IV (900—903). Вскоре, пользуясь поддержкой семейства, папой стал Сергий III.

Сергий III, который «наполнил папский хор любовницами и незаконнорождёнными детьми, и превратил папский дворец в воровской притон», отдал в руки Теофилакта (согласно мнению одного из источников — своему кузену) все светские полномочия. Феодора и Марозия, жена и дочь Теофилакта, сосредоточили в течение этих лет в своих руках необыкновенную власть (при этом, как утверждают, 15-летняя Марозия стала любовницей папы). Как политические владыки Рима, они осуществляли полный контроль над выборами нового понтифика.

Имя Теофилакта перестаёт фигурировать в рассказах достаточно рано (ум. 924), чуть позже сходит со сцены его жена Феодора (ум. 928), уступая всю власть целиком своей дочери Марозии.

Вероятней всего, Марозия была любовницей папы Сергия III и точно — матерью Иоанна XI и бабкой Иоанна XII. Кроме того, её подозревают в убийстве свергнутого ею папы Иоанна X (получившего тиару благодаря покровительству Феодоры), которое Марозия осуществила, чтобы доставить понтификат своему тогдашнему фавориту, будущему Льву VI.

Понтификам, которые назначались стараниями Феодоры и Марозии, недоброжелатели приписывают любовные отношения с этими женщинами:

Большинство пап этого периода после ареста и смерти Иоанна X избирались по фактическому приказу Марозии, которая приняла римский титул патриция, сенатора (сенатриссы, Domna Senatrix), и сосредоточила всю полноту власти в городе в своих руках. Правили понтифики всего по несколько лет. Никаких судьбоносных для Римской Церкви решений в это время принято не было.

К тому времени, как Марозия вышла замуж в третий раз — за итальянского короля Гуго, брата её второго мужа Гвидо (что расценивалось как инцест, вдобавок, Гуго ради этой женитьбы расторг брак со своей первой супругой), вырос её сын от первого брака, Альберих II Сполетский. Как пишет Лиутпранд: «когда, следуя убеждению матери, Альберих лил воду мывшему руки королю Гуго, то есть своему отчиму, тот ударил его по лицу в наказание за то, что он лил воду неумеренно и без [должной] скромности. Желая отомстить за нанесённое ему оскорбление, [Альберик] собрал римлян и обратился к ним с такой речью: „Достоинство города Рима настолько уже оскудело, что повинуется даже распоряжениям блудниц. Что может быть более гнусным и отвратительным, чем допустить гибель города Рима из-за нечестивого брака одной женщины?“».

Подняв восстание (по одной из версий, прямо в ночь свадьбы), Альберих изгнал и заточил в тюрьму свою мать, отчима, а также единоутробного брата — папу Римского Иоанна XI, а сам захватил власть в Риме. На протяжении следующих 20 лет назначаемые им папы не могли ни в политическом, ни в общественном аспекте проявить свою волю. Но он не ограничивал их церковно-административную власть.

Концом данного периода считается либо низвержение германским императором Оттоном папы Иоанна XII — сына Альбериха, избранного понтификом по его завещанию, — либо (такой вариант встречается реже) на 30 лет раньше, с низвержением Альберихом своего брата — папы Иоанна XI. Сын Феодоры Младшей, второй дочери Феодоры, через некоторое время станет папой Иоанном XIII, но будет зависим уже от императора. В последующие годы род Теофилакта — графы Тускулумские, дадут Риму ещё ряд пап и антипап.

Список пап периода порнократии 

 Сергий III (904—911) — предполагаемый любовник Марозии.
 Анастасий III (911—913) — креатура Теофилакта и его дочери Марозии. Скончался спустя 2,5 года.
 Ландон (913—914) — возведён на престол по протекции Феодоры. Скончался после 6 месяцев понтификата.
 Иоанн X (914—928) — предполагаемый любовник Феодоры. После её смерти в 928 г. по приказу Марозии был брошен в тюрьму, где предположительно был задушен.
 Лев VI (928) — ставленник Марозии, законность избрания Льва подвергается сомнению, так как в это время, возможно, был ещё жив заключённый в тюрьму папа Иоанн X. Умер при неизвестных обстоятельствах после 7 месяцев понтификата, предположительно отравлен.
 Стефан VII (928—931) — законность избрания Стефана подвергается сомнению, так как в это время, возможно, был ещё жив заключённый в тюрьму папа Иоанн X. Умер при неизвестных обстоятельствах, предположительно убит.
 Иоанн XI (931—935) — сын Марозии, предположительно от папы Сергия III. Стал папой в 18 лет (или в 21 год) (разночтения в датах: не мог стать папой в 18 лет хотя бы потому, что, по официальным датировкам, Сергий III умер за 20 лет до его избрания). Посажен в тюрьму вместе с Марозией своим единоутробным братом, сыном Марозии от законного мужа — герцогом Альберихом.
 Лев VII (936—939) — посажен на престол Альберихом. Скончался через три года.
 Стефан VIII (939—942) — аналогично.
 Марин II (942—946).
 Агапит II (946—955).
 Иоанн XII (955—963) — внук Марозии от её второго сына, Альбериха II Сполетского, выбран в возрасте 18 лет. Отличался, по сообщениям современников, чрезвычайно развратным поведением, вызвавшим недовольство римлян. Низложен императором Оттоном I, затем скончался.

Исторические последствия 

Порнократия вызывала недовольство итальянцев, тем самым в какой-то мере подготовив условия для создания Оттоном I Священной Римской империи. Последний папа этого периода, Иоанн XII, был свергнут и заменён ставленником императора, начавшим процесс восстановления авторитета папской власти. Новый папа, Лев VIII, заслужил добрую репутацию своим аскетизмом, подзабытым за полвека разврата.

Так как престол оказался под полным контролем немецких императоров, проводивших антивизантийскую политику, углубился раскол между Восточной и Западной церквями.

Ситуация со свободным назначением пап периода порнократии дала толчок к тому, что в 1059 году, примерно 100 лет спустя, указом папы Николая II был создан конклав — институт выборщиков пап, функционирующий до сегодняшнего дня.

Мнение католиков 
Некоторые католические теологи используют эру порнократии в Риме для доказательства богоизбранности Римских Пап. Если церковь смогла пережить подобное унижение и период такого греховного упадка, как эра блудниц, то её точно защищает Бог, поэтому никто не сможет её разрушить.

Источники и негативизация образа 
Все ли приписываемые этим женщинам обвинения являются справедливыми — спорный вопрос, поскольку основным источником о периоде порнократии является «Возмездие», сочинение Лиутпранда, епископа Кремоны, который принимал участие в тайном собрании епископов, приведшем к низложению Иоанна XII, и был политическим врагом Рима. Некоторые из современных историков предлагают расценивать его сведения скорее как слухи, чем истину.

Но о сожительстве Сергия с Марозией говорит не только летописец Лиутпранд, но и официальное жизнеописание пап «Liber Pontificalis». С тем, что отцом Иоанна XI, вероятнее всего, был Сергий III, соглашаются и католические энциклопедии.

Главный источник, сочинения Лиутпранда, в некоторых случаях подкрепляются сообщениями официального папского календаря и двумя монастырскими хрониками.

Употребляемые Лиутпрандом слова «блудница» и «куртизанка» являются, по большей части, просто негативными эпитетами, характеризующими его отношение к данным женщинам. Они происходили из благородного сословия и наверняка не зарабатывали проституцией. Но при этом его сообщения о их власти над Римом и «назначениях» понтификов скорее всего соответствуют действительности, хотя нельзя достоверно установить, правдивы ли его рассказы об их распущенной жизни и многочисленных любовниках. Данный период в истории папства даёт большие возможности антиклерикалам и противникам католицизма для очернения папского престола.

В популярной литературе можно встретить описания этих женщин, явно основанные на отзыве Лиутпранда: например, «бесстыдная Марозия, куртизанка высокого ранга» — что является в корне неверным, так как «куртизанка» — это проститутка, работающая в высших социальных слоях (за деньги); или же «гетера Марозия», что также предполагает оплату. Марозия была дочерью консула, сама по себе являлась знатной дамой, и своим телом не торговала. Существует некоторая вероятность, что подобный эпитет, возможно, заслужила Феодора, так как сведений о её происхождении не сохранилось. Тем не менее, эта вероятность очень мала и, скорее всего, Феодора до и после брака с консулом Теофилактом также не могла быть куртизанкой. Но такая аккуратность в терминах всё же не исключает промискуитет обеих женщин.

Ошибки отождествления 
У поздних антиклерикальных учёных встречается усугубление преступления Марозии обвинением в кровосмешении, вызванное очевидной путаницей между её двумя сыновьями — Иоанном XI и Альбериком, отцом Иоанна XII: «Со своим сыном папой Иоанном XI Мароция имела кровосмесительную связь, от которого имела сына, которого также возвела на папский трон под именем Иоанна XII». Приписывают ей и обвинения в совращении родившегося таким образом сына-внука: «Иоанн XII, сын своего брата по матери, был изнасилован этой гнусной женщиной ещё задолго до того, как он достиг половой зрелости. Он втянулся в разврат, и Мароция вскоре обрела пылкого любовника».

Кроме того, встречается путаница двух Феодор — старшей и младшей, матери и дочери: можно встретить упоминание, что Иоанн X был избран папой «под влиянием Феодоры, сестры и соперницы Марозии», и был именно её любовником, хотя на самом деле он был креатурой её матери. Сведения о младшей из этих двух обладательниц имени крайне скудны и, в отличие от матери и сестры, видимо, особенным влиянием она не пользовалась. Кроме того, судя по всему, существовала третья Феодора, дочь и внучка предыдущих.

Иногда Феодору Младшую, мать (или бабушку — через Феодору III) папы римского Иоанна XIII путают с сестрой Марозией, матерью Иоанна XI и Альберика: «другая дочь, Феодора, жена маркиза тосканского Адальберта, имела сына Альберика, который впоследствии обладал Римом». В таком случае Альберик «становится» не сыном Марозии, а племянником.

Встречаются и совсем грубые ошибки: «Этот человек [Сергий III] жил в преступной связи со знаменитой гетерой Феодорой, которая вместе со своими дочерьми Марозией и Феодорой имела необычайное влияние на слуг Церкви»: в данном случае на сочинителя, скорее всего, повлияла биография гетеры Феодоры, ставшей в VI веке прославленной византийской императрицей. Также упоминается, что Сергий был одновременно любовником обеих — и матери Феодоры, и дочери Марозии. Это не подкрепляется источниками, сообщающими лишь о его связи с одной только Марозией.

См. также 
 Графы Тускулумские
 Папесса Иоанна — исследователи полагают, что именно этот исторический период повлиял на возникновение легенды.
 Непотизм

Примечания 

История папства
 
Графы Тускулумские
История сексуальности